Franz Zuccarini ist der Name folgender Personen:

* Franz Anton Zuccarini (1755–1823), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Schauspiellehrer
 Franz Karl Zuccarini (1727–1809), deutscher Mediziner und Hochschullehrer